Ilha da Laje kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ilha do Lajes, ö, Rio Grande do Sul, 
 Ilha da Laje (ö i Brasilien), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar